Estero La Cadena puede referirse a:
 Estero La Cadena (Tinguiririca), un afluente del río Tinguiririca;
 Estero La Cadena (Cachapoal), un afluente del río Cachapoal;
 Estero La Cadena (Nilahue), un afluente del río Nilahue.

A veces son llamados "de Las Cadenas" o sencillamente "Cadenas" o "Cadena". (Risopatrón, página 312)